Села:
 Дейманівка — Полтавська область, Пирятинський район
 Дейманівка — Чернігівська область, Срібнянський район